Нина Мерсе́дес (, настоящее имя — Мариза Вильяреаль, , ранее также известная под сценическим псевдонимом Мерседес; род. 10 ноября 1979 года, Корпус-Кристи, Техас, США) — американская порноактриса, модель, стриптизёрша, режиссёр, продюсер и агент по работе с талантами.

Нина Мерседес имеет цветную татуировку в виде свернувшейся кольцом змеи внизу живота справа, закрывающей горизонтальный шрам, а также татуировки на внутренней стороне лодыжек обеих ног и предплечье левой руки.

Карьера 

Мариза Вильяреаль родилась в Корпус-Кристи, штат Техас. Её бабушка — итальянка, а отец — мексиканец ацтекского происхождения. Как рассказывала позднее сама Нина, в детстве и юности она была типичным «гадким утёнком» и не чувствовала себя привлекательной. Из школы её выгнали, и Нине пришлось очень рано пойти работать. Ей пришлось сменить разные профессии: официантки, продавца, консультанта в книжном магазине, бармена и стриптизёрши.

Она работала моделью, представлявшей такие компании, как Walmart и Target, когда ей было пятнадцать лет. Позже она была фитнес-моделью для таких журналов, как, например, Muscular Development, до начала своей взрослой карьеры в индустрии развлечений. Она начала танцевать в девятнадцать лет, тогда же стала использовать мононим Мерседес, который выбрала себе в честь родного города своей матери. Примерно в то же время она также начала принимать участие в конкурсах обнажённой красоты и была признана лучшей в номинациях «Мисс Обнажённость Северной Америки» и «Мисс Обнажённость Мира» в 2001 году, «Экзотическая танцовщица/звезда года» в 2002 году, и «Мисс Обнажённость Вселенной» в 2003 году. К своему сценическому псевдониму позднее она добавила имя Нина для того, чтобы лучше рекламировать себя в Интернете, поскольку запрос на «Mercedez» часто выдавал результаты с порнозвездой Мерседес Эшли () или компанией Mercedes-Benz вместо неё.

Мерседес вошла в индустрию фильмов для взрослых после того, как связалась со  и подписала контракт с Vivid Entertainment, компанией, которой она оставалась верна в течение последующих четырёх лет. Однако контракт был приостановлен на один месяц в сентябре 2005 года, а затем возобновлён, поэтому у неё получился временный перерыв. Её первая сцена была с Марио Росси () в фильме So I Married a Porn Star () от режиссёра Пола Томаса. Она была среди артистов-исполнителей Vivid, которые внесли свой вклад в книгу How to Have a XXX Sex Life: The Ultimate Vivid Guide, выпущенную 20 июля 2004 года. Она ушла от Vivid в январе 2006 года и стала свободным агентом.

В качестве камео она появилась в эпизоде телесериала «», транслировавшегося на канале «FOX» с октября 2003 года. В августе 2006 года Мерседес дебютировала в качестве обозревателя взаимоотношений и секса с колонкой под названием «Спроси Нину» для журнала .

В сентябре 2006 года Мерседес запустила свою собственную продюсерскую компанию «Heartbreaker Films» и подписала соглашение о дистрибуции с «Larry Flynt Publications». В следующем месяце компания заключила договор с «FunBox Mobile Corporation», предусматривающий заполнение веб-сайта контентом, включая обои, видеоролики и советы в сексе от Мерседес, доступными на мобильных телефонах. В том же году она запустила партнёрскую программу XXXSexCash.com, а затем она сделала двухлетний перерыв, чтобы сосредоточиться на создании сайта и вернулась только в июле 2010 года.

15 июня 2013 года Мерседес запустила собственную линию одежды и купальников под названием La Scorpia. Мерседес ранее принадлежал сайт CosplayStars.com, на котором размещались её фотографии наряду с другими порноактрисами, переодетыми в костюмы героев комиксов на фестивале Wizard-World Comic-Con.

В апреле 2017 года Мерседес оставила порнографическую индустрию.

Личная жизнь 
Нина встречалась с Раймондом Бальбоа (), который был руководителем отдела маркетинга индустрии для взрослых, во время действия её договора с компанией Vivid, а  они поженились.

Награды и номинации

Фильмография

Примечания

Литература 
 , ISBN 978-0060581473.

Ссылки 

 
 
 Нина Мерседес на сайте Internet Adult Film Database
 Нина Мерседес на сайте Adult Film Database
 Профиль на сайте AVN

Модельеры США
Кинопродюсеры США
Фотографы США
Порноактрисы США
Порнорежиссёры США
Эротические фотомодели США
Порнорежиссёры по алфавиту
Vivid Girls
Стриптизёрши